České příjmení Chvalovský nese více osobností:
 František Chvalovský – český brankář a později předseda ČMFS, otec Aleše
 Aleš Chvalovský – český brankář, syn Františka
 Edmund Chvalovský – český herec, divadelní a operní režisér
 Karel Chvalovský (1902–1977) – český muzikolog
 podplukovník Josef Chvalovský – český vojenský velitel

Česká příjmení